Maginot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Maginot (1877-1932), homme politique français, ministre, initiateur de la  ligne Maginot.

Architecture 
 La ligne Maginot, ligne de fortifications construite par la France de 1928 à 1940 le long de ses frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.

Odonymie 
 La rue du Sergent-Maginot, voie du  de Paris, en France.
 La place André-Maginot, place de Nancy, dans le département français de Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine.
 L'avenue André-Maginot, voie à Vitry-sur-Seine, dans le département français du Val-de-Marne.

Cinéma 
 Double crime sur la ligne Maginot, film français de Félix Gandéra sorti en 1937.

Patronyme français
Patronyme lorrain